Mario Gasbarri – politico italiano
 Primo Gasbarri – vescovo cattolico italiano